Varqá (Árabe: ورقا), título de Mírzá `Alí-Muhammad (Árabe: ميرزا علي محمد) (d. 1896), era um seguidor eminente de Bahá'u'lláh, o fundador da Fé Bahá'í, uma religião global de origem Persa. Varqá foi apontado por `Abdu'l-Bahá como Mão da Causa, e identificado como um dos dezenove Apóstolos de Bahá'u'lláh. 

Fé bahá'í
Pessoas bahá'ís